La Boussac, municipi francès a la regió de Bretanya.
 Boussac-Bourg, localitat i comuna de França, a la regió de Llemosí, departament de Cruesa, districte de Guéret.
 Malleret-Boussac, localitat i comuna de França, a la regió de Llemosí, departament de Cruesa, districte de Guéret.
 Boussac (Cruesa), localitat i comuna de França, a la regió de Llemosí, departament de Cruesa, districte de Guéret.